Монсагро () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 48,11 км². Население — 174 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 87 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки